Sainte-Cécile (België), een plaatsje in de Belgische gemeente Florenville

Sainte-Cécile (Indre)
Sainte-Cécile (Manche)
Sainte-Cécile (Saône-et-Loire)
Sainte-Cécile (Vendée)
ook:
Sainte-Cécile-d'Andorge,  Gard 
Sainte-Cécile-du-Cayrou,  Tarn 
Sainte-Cécile-les-Vignes,  Vaucluse